Вино в Библии — напиток, приготавливаемый преимущественно из винограда (реже из других ягод). Часто упоминается как один из лучших природных даров, данных Богом человеку (; ; ; ).

Вино употреблялось не только на праздниках и пиршествах (; ), но было обыкновенным пищевым продуктом; поэтому оно часто упоминается вместе с хлебом (; ).

Слова, переведённые с древних языков на современные как «вино», передаются по крайней мере 10-ю еврейскими и 5-ю греческими словами, в Ветхом и Новом завете. Чтобы понять вид и статус напитка, производится анализ слова, используемого в тексте: лингвистический, семантический, текстологический, контекстуальный и другие.

Терминология 
В Ветхом Завете упоминаются следующие виды вина:
 яин ( yayin: 134 упоминания в Ветхом Завете) — «вино»
 тирош ( tirosh: 38 упоминаний в ВЗ) — муст или свежий виноградный сок (только что отжатый). В редких случаях означает ферментированное «новое, сладкое вино». Также — «молодое вино», «сусло». В русском синодальном переводе может переводиться как «вино» (,  и др.) или «сок», «виноградный сок» (; ; ; ; ; ). В Библии короля Якова переводится как «wine» (вино), «new wine» (новое вино), «sweet wine» (сладкое вино).
 хемер (, chemer: 8 упоминаний в ВЗ) — «красное сладкое вино».
 сикера (, shekar: 20 упоминаний в ВЗ, и одно в НЗ, ) — обычно переводится как «крепкий напиток» (). «»  определяет сикеру как «сладкий напиток, который насыщает или опьяняет, часто ферментированный» (1. Sweet drink (what satiates or intoxicates, 2. Sweet drink (often fermented) к )
Упоминаются и другие наименования пьянящих напитков, происхождение которых остаётся не совсем понятным:
 асис ( asis: 5 упоминаний в ВЗ) — свежий виноградный сок, молодое вино (неперебродившее). В русском синодальном переводе переводится как «сок» (), «молодое вино» (), «виноградный сок» (, ), «вино» ().
 сове ( sóve: 3 упоминаний в ВЗ) — в СП один раз переводится как «вино» (), в остальных случаях — «пьянство» (), «пьяницы» ().

терминология в Еврейской Библии

В Септуагинте и Новом Завете, написанных на греческом языке, для обозначения вина и крепких напитков используются пять слов:

Вино изготовлялось также из фиг и из фиников.

По поводу греческого слова oinos, обширно используемого в Новом Завете (35 раз) и Септуагинте (Ветхий Завет на греческом языке), конгрегационалист доктор теологии  высказывает мнение, что: «Oinos родовое слово, и, таким образом, включает все виды вина и все стадии сока винограда, и иногда грозди и даже виноградную лозу».  Уильям Паттон был последовательным участником движения Воздержания, которое выступало за запрещение алкоголя.

Согласно древнегреческо-русскому словарю И. Х. Дворецкого слово  означает: 1) вино; 2) брага, пиво.

При написании Септуагинты, еврейское слово tirosh (в русских переводах «вино», «сок», «виноградный сок») по меньшей мере 33 раза переведено на греческий язык словом , в том числе и в тех случаях, когда речь идёт о виноградном соке (; ; ; ; ), то есть приведено к общему значению «вино».

Общее описание 
В древности на Ближнем Востоке производство вина было важной хозяйственной отраслью. Библия упоминает Ноя как первого винодела. Жители Древнего Израиля производили вино не только из винограда, но также из фруктов (предположительно из плодов граната и из фиников), а также ячменное пиво. Виноделие упоминается в целом ряде библейских историй, в частности , , ,  и др.

В Новом Завете приводятся случаи использования вина, относительно которых в богословии имеются разногласия. Иисус Христос посетил брак в Кане Галилейской и сотворил чудо претворения воды в вино, умножив таким образом веселие на браке (). Апостол Павел советует своему ученику Тимофею добавлять немного вина в воду ради болезни желудка (). 

Иосиф Флавий, современник апостолов, говорил: «Священники, во всём уважая чистоту и воздержание /nephalioi, см. 1 Тим. 3:2-3, 11 „трезв“/, не позволят пить вино, когда они носят священнические одежды».

Вино в Ветхом Завете 

В Ветхом Завете (Танахе) вино упоминается во многих эпизодах, в некоторых из них оно играет ключевую роль.

Псалмопевец, восхваляя Господа, говорит о вине как о Божьем даре:
Ты взращиваешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блестит лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.

Царь Соломон говорит:

Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твоё, когда Бог благоволит к делам твоим.

Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за все отвечает серебро.

Дайте сикеру погибающему и вино огорчённому душою; пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своём страдании.

Сохранение вина 
 С другой стороны, Колумелла, известный римский агроном, живший в 1-м веке по Рождеству Христа, в своём трактате «О земледелии» описывает различные методы, применяемые для сохранения разнообразных продуктов, как свежих фруктов, так и непереброженного виноградного сока и броженого вина.

Иудаизм 
Согласно Электронной еврейской энциклопедии, вино играло важную роль в обрядах храмового богослужения и возливалось на жертвенник почти при каждом жертвоприношении. Талмудические авторитеты считали, что употребление вина в умеренном количестве возбуждает аппетит и полезно для здоровья. Четыре бокала вина положено выпить во время пасхального седера, два бокала на свадьбе и один на церемонии обрезания. Бокал вина и произносимая над ним бенедикция являются символом торжественности в этих случаях.

В иудаизме принято особо выделять виноградное вино, отличать его от всех других напитков, включая невиноградные вина и соки фруктов и овощей. Перед употреблением вина читается специальная бенедикция: «Благословен Ты, Господь Бог наш, царь Вселенной, сотворивший плод виноградный», тогда как перед питьём иных напитков произносится иная бенедикция: «… словом Которого всё создано».

Новый Завет 
 Брак в Кане Галилейской () — Иисус Христос превращает воду в высококачественное вино.
 Тайная вечеря — Христос пьёт вино с апостолами и говорит, что отныне не будет пить от плода виноградного до того дня, пока не будет пить с ними новое вино в Царствии Небесном (, , ).
 Апостол Павел, с одной стороны, наставляет не упиваться вином () и предупреждает, что пьяницы «Царства Божия не наследуют» (), а с другой, в послании к своему ученику апостолу Тимофею рекомендует ему употреблять немного вина в лечебных целях ().

См. также 

 Трезвость в христианстве
 Трезвость в иудаизме

Примечания

Литература 

 на русском языке

 
 
 
 
 
 
 
 
 Вино // архимандрит Никифор Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия
 

 на других языках

 
 
 Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940.
 
 
 
 

Библия
Вино
Напитки в религии